Die Liste der DDR-Oberligaspieler der BSG Stahl Brandenburg enthält die Fußballspieler, die vom ersten Auftreten der BSG Stahl in der DDR-Oberliga, der höchsten Fußballklasse in der DDR 1984/85, bis zum Ende der Saison 1989/90 in den Oberligapunktspielen eingesetzt wurden. Die Sektion Fußball der BSG Stahl schloss sich im Juni 1990 dem neu gegründeten BSV Stahl Brandenburg an.

* weitere Erstligaspiele mit dem BSV Stahl Brandenburg in der NOFV-Oberliga 1990/91

Literatur 
 Andreas Baingo, Michael Horn: Die Geschichte der DDR-Oberliga. 2. Auflage. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2004, ISBN 3-89533-428-6.
 Uwe Nuttelmann (Hrsg.): DDR-Oberliga. 1962–1991. Eigenverlag, Jade 2007, ISBN 978-3-930814-33-6.
 Hanns Leske: Enzyklopädie des DDR-Fußballs. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2007, ISBN 978-3-89533-556-3.

Brandenburg BSG Stahl
Brandenburg